Munden puede referirse a:

 Munden (Kansas), Estados Unidos
 Hann. Münden, Alemán
 Great Munden, Inglaterra
 Little Munden, Inglaterra